Leibler ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Leibler (1914–2003), US-amerikanischer Kryptologe
 Ludwik Leibler (* 1951), polnisch-französischer Physiker
 Stanislas Leibler, polnisch-US-amerikanischer Physiker und Systembiologe